Filmek
Alfie – Szívtelen szívtipró, 1966-os brit film
Alfie, 2004-es amerikai–brit film